Palazzo Panciatichi – Firenze
 Palazzo Panciatichi – Pistoia
 Palazzo Ximenes da Sangallo  – Firenze